Станислав Викентьевич Леута (20 января (2 февраля) 1903, Николаев, Херсонская губерния, Российская империя (ныне — Николаевская область, Украина); по другим данным — Новый Двор, Виленская губерния, Российская империя (ныне — Гродненская область, Белоруссия) — 28 января 1980, Москва, СССР) — советский футболист, нападающий, полузащитник, тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1965).

Биография 
Родители Леуты — из деревни Новый Двор Виленской губернии. Его детство и юношество прошло в Херсонской губернии Украины, где в Гражданскую войну он воевал в составе Красной армии. В футбол начал играть в 1917 году в николаевской команде «Спортинг». В 1921 году Леута приехал в Москву, где играл за команду РГО «Сокол»; впоследствии выступал до 1935 года последовательно за все традиционно определяемые команды-предшественницы московского «Спартака» (МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат»). С 1935 до 1941 год — в «Спартаке».

В 1928—1932 годах выступал за сборную РСФСР; в 1925—1935 за сборную Москвы (в том числе и в официальных турнирах — чемпионатах РСФСР и СССР среди городов и республик).

В 1931—1935 годах провёл 7 неофициальных матчей в составе сборной СССР против сборной Турции, забил один гол.

Отличался универсализмом в игре, был игроком широкого диапазона действий с очень сильным ударом.

В апреле-мае 1939 года — главный тренер минского «Спартака».

В 1939 году появился камео в фильме «Подкидыш» (небольшой эпизод встречи футболистов).

В 1942 году был обвинён в антисоветской агитации, отбывал срок в Востураллаге, Тавда, Свердловская область, затем — на спецпоселении в Норильске, откуда вышел в 1950-х годах.

Впоследствии был тренером ДЮСШ «Спартак» Москва (1956—1958), главным тренером «Звезды» (Кировоград), «Спартака» Ульяновск (1959), «Спартака» Нальчик (1961), «Спартака» Саранск (1965, 1967), тренером элистинского «Уралана» (1966).

В 1960—1970 годах работал в Федерации футбола РСФСР.

Скончался 28 января 1980 года в Москве. Похоронен на 27-м участке Ваганьковского кладбища.

Семья 
Супруга Анастасия Васильевна (1902—1996). Дочь — Римма Станиславовна Леута (в замужестве — Никитина; г.р. 1924), спортсменка (конный спорт), чемпионка СССР, арбитр.

Достижения 
 Чемпионат СССР по футболу:
 Чемпион (2): 1936 (осень), 1938.
 Серебряный призёр: 1937.
 Бронзовый призёр: 1936 (весна).
 Обладатель Кубка СССР: 1938.
 Чемпионат Москвы:
 Чемпион (4) 1923 (весна), 1924 (весна), 1927 (осень), 1934 (весна).
 Чемпионат РСФСР:
 Чемпион (2): 1928, 1931.
 Серебряный призер 1932.
 Чемпион СССР среди сборных городов и республик (4): 1928 (победитель Всесоюзной Спартакиады), 1931, 1932, 1935
 В списке лучших футболистов СССР (2): № 2 (1928), № 3 (1930).
 Награждён орденом «Знак Почёта» (22.07.1937).

Примечания

Ссылки 
 Фото могилы

Футболисты СССР
Победители Всесоюзной спартакиады 1928 года
Игроки ФК «Николаевский спортивный клуб»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры РСФСР
Тренеры ФК «Спартак» Минск
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Волга» Ульяновск
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Мордовия»
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа